State Line kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
State Line (Idaho)
State Line (Mississippi)